Der Fremde steht für:
 Der Fremde, Roman von Albert Camus
 Der Fremde (Baudelaire), ein Gedicht von Charles Baudelaire
 einen Menschen, der aufgrund von vermeintlicher Andersartigkeit als abweichend vom Vertrauten wahrgenommen wird, siehe Fremde

Der Fremde ist der Titel der folgenden Filme:
 Der Fremde (1961), deutscher Film der DEFA von Johannes Arpe
 Der Fremde (1967), Film von Luchino Visconti
 Der Fremde (1977), Film von Amos Poe
 Bloch: Der Fremde, 21. Folge der Fernsehserie Bloch
 Polizeiruf 110: Der Fremde, 188. Folge der Fernsehreihe Polizeiruf 110
 Der Fremde, Alternativtitel eines US-amerikanischen Spielfilms von Orson Welles (1946), siehe Die Spur des Fremden

Der Fremde ist Teil wissenschaftlicher Auseinandersetzungen:
 Exkurs über den Fremden in: Georg Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, GA, Bd. 11, 3. Aufl. 1999, S. 764–771
 Der Fremde, in: Alfred Schütz GA, Bd. II, 1972, S. 53–69.

Siehe auch
 Die Fremde
 Fremde
 In der Fremde
 O estranho